Кузаков — русская фамилия. Вероятно происходит от татарского Кузак — стручок гороха. Известные носители:
 Кузаков, Константин Степанович (1908—1996) — советский организатор кинопроизводства и телевидения, считается внебрачным сыном Сталина.
 Кузаков, Михаил Александрович (1910—1975) — советский изобретатель, авиаконструктор и пилот.
 Кузаков, Степан Алексеевич (1914—1991) — старшина, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).